Spiritus Dei ist der Name:

 eines Lieds der Gesangsgruppe Les Prêtres, siehe Spiritus Dei (Lied)
 eines 2010 erschienenen Albums der Gesangsgruppe Les Prêtres; siehe Spiritus Dei (Les-Prêtres-Album)
 eines 2011 erschienenen Albums der Gesangsgruppe Die Priester; siehe Spiritus Dei